Донско́й — фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Донской, Борис Михайлович (1894—1918) — русский революционер.
 Донской, Василий Андреевич (1912—1998) — советский хоккейный судья.
 Донской, Владимир Александрович (1903—1954) — советский государственный и партийный деятель.
 Донской, Григорий Маркович (1924—1992) — советский и украинский историк, учитель истории и методист.
 
 Донской, Евгений Евгеньевич (род. 1990) — российский теннисист.
 Донской, Йоонас (род. 1992) — финский хоккеист.
 Донской, Лаврентий Дмитриевич (1857 (или 1858) — 1917) — оперный певец.
 Донской, Марк Семёнович (1901—1981) — советский кинорежиссёр.
 
 Донской, Семён Аронович (1931—2017) — советский хозяйственный деятель, директор Ермаковского завода ферросплавов с 1981 по март 1995 год.
 Донской, Семён Николаевич (1893—1938) — видный государственный деятель Якутской АССР.
 Донской, Сергей Ефимович (род. 1968) — российский государственный деятель, министр природных ресурсов и экологии России.
 Донской, Феодосий Семёнович (1919—2013) — советский учёный и государственный деятель.

 Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — князь Московский и Великий князь Владимирский.

Топоним

Населённые пункты 
 Донской — хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Донской — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Донской — хутор в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Донской — посёлок в Яйском районе Кемеровской области.
 Донской — посёлок в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Донской — посёлок в Краснинском районе Липецкой области.
 Донской — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Донской — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Донской — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.
 Донской — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Донской — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Донской — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Донской — посёлок городского типа в Октябрьском районе Ростовской области, с 2004 года в составе города Новочеркасска.
 Донской — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Донской — город в Тульской области.
 Донской — посёлок в Кимовском районе Тульской области.

Районы, муниципальные округа 
 Донской район — упразднённый район в составе Липецкой области.
 Донской — район в городе Москве.
 Донской — упразднённый муниципальный округ в Москве, существовавший с 1991 по 1995 года.
 Донской округ — административно-территориальная единица Юго-Восточной области (с ноября 1924 — Северо-Кавказского края), существовавшая в 1924—1930 годах.

Географические объекты

См. также 
 Дмитрий Донской (значения)
 Донская
 Донское
 Донской государственный технический университет
 Донской монастырь
 Донской переулок
 Донской проезд
 Донской фронт
 Нижнедонской
 Новодонской
 Нижнедонской канал